Купер Барнс (, известный также как Ник Барнс (); род 15 апреля 1979) — малоизвестный американский актёр, продюсер, сценарист и режиссёр. Известен по роли Рэя Манчестера в телесериале «Опасный Генри».

Биография 
Купер Барнс родился в Шеффилде, Англия. Окончил школу Northville High School в городе  в штате Мичиган и  в городе Ипсиланти. Начал свою актёрскую карьеру в 2001 году. Наибольшую известность получил благодаря роли Рэя Манчестера в телесериале канала Nickelodeon «Опасный Генри».

Фильмография

Примечания

Ссылки